Le  Grand Prix moto du Brésil 1992 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée du 21 au  sur l'Autodromo José Carlos Pace connu sous le nom de Interlagos.

C'est la  du Grand Prix moto du Brésil.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Brésil
Brésil
Sport au Brésil en 1992